

Patronyme
 André Jorrand, (1921-2007), est un compositeur et organiste français.
 Louis Jorrand, (1756-1845), était un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme